El nom comú de la planta Aristolochia baetica.
 El nom comú de la planta Bryonia dioica.
 El nom comú de la planta Clematis vitalba.
 El nom comú de la planta Dracaena draco.
 El nom comú de la planta Rubia peregrina.
 El nom comú de la planta Smilax aspera.
 Una beguda elaborada amb la planta Smilax regelii
 Per extensió altres espècies del gènere Smilax i en anglès es refereix a la planta tropical sud-americana Smilax regelii.